De Felitta ist der Familienname folgender Personen:

 Frank De Felitta (1921–2016), US-amerikanischer Autor, Produzent und Regisseur
 Raymond De Felitta (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Jazz-Pianist